Ро́йал-Ле́мингтон-Спа́ () — курортный город в центральной части Англии. Административный центр района Уорик в графстве Уорикшир. Население — 49 491 человек (2011 год).

География 
Расположен в центральной части Англии в графстве Уорикшир, регион Западный Мидленд, в тридцати километрах к юго-востоку от Бирмингема. На реке Лем при впадении её в реку Эйвон. Ближайшие города к Лемингтону — Уорик в трёх километрах к западу, Кенилворт в шести километрах к северо-западу, Ковентри в двенадцати километрах к северу, Рагби в двадцати километрах к северо-востоку, Саутем в десяти километрах к востоку, Банбери в тридцати километрах к юго-востоку.

История 
В 1815 году инженер и изобретатель Уильям Мердок построил в городе первый водопровод с горячей водой.

В 1838 году к названию города была добавлена приставка «роял» — «королевский».

Лемингтон тесно связан с историей возникновения большого тенниса. Здесь в 1870-х годах появился первый в истории теннисный клуб, оказавший большое влияние на разработку правил этой игры.

Население 
В Лемингтоне часто селятся студенты расположенного в Ковентри Уорикского университета.

Экономика 
В Лемингтоне находится отдел «FreeStyleGames» американской компании «Activision Blizzard» со штатом около семидесяти сотрудников. Ранее в городе находился британский отдел «Titus Interactive» — французской компании, разработчика и издателя игр для персональных компьютеров и игровых приставок. С 2001 по 2012 год работала «BigBig Studios» — дочернее предприятие «Evolution Studios», а позже «Sony Computer Entertainment».

Транспорт и связь 

Автомагистраль «M40» (Лондон — Банбери — Бирмингем) проходит вблизи Лемингтона и связывает его с двумя крупнейшими городами страны. Дорога «A46» проходит вблизи города и соединяет города Бат, Челтнем на юго-западе с городами Ковентри, Лестер, Ньюарк-он-Трент, Линкольн, Клиторпс на северо-востоке.

Железнодорожная линия «Chiltern Main Line» (станция «Сноу-Хилл», Бирмингем — Лемингтон — Банбери — станция «Марилбон», Лондон) обслуживается компанией «Chiltern Railways», также связывает два крупнейших города страны. Железнодорожная компания «London Midland» обслуживает пригородные направления. Железнодорожная компания «CrossCountry» обеспечивает связь со станцией «Нью Стрит» в Бирмингеме.

Через город проложен Гранд-Юнион-канал, связывающий Лондон и Бирмингем.

Город относится к почтовому району Ковентри, которому соответствует код «CV».

Политика 

При выборах в парламент Лемингтон входит в избирательный округ «Уорик и Лемингтон». С 1885 года здесь побеждали:

 1885—1895:Артур Уэллесли Пил — либерал и либерал-юнионист, спикер палаты общин в 1884-95 годах.
 1895—1906:Альфред Литтелтон — либерал-юнионист.
 1906—1910:Томас Беридж — либерал.
 1910—1923:Эрнест Поллок — консерватор.
 1923—1957:Энтони Иден — глава консервативной партии, премьер-министр Великобритании в 1955-57 годах.
 1957—1968:Джон Хобсон — консерватор.
 1968—1997:Дадли Смит — консерватор.
 1997—2010:Джеймс Пласкит — лейборист.
 с 2010-го: Крис Уайт — консерватор.

Лемингтон — административный центр района Уорик неметропольного графства Уорикшир. Районный совет в рамках программы «One World Link» поддерживает партнёрские связи с городом Бо в Сьерра-Леоне. Городом-побратимом собственно Лемингтона в 1969 году стал Со во Франции.

Культура 
Лемингтон упоминается в романе Чарльза Диккенса «Домби и сын».

В городе были сняты эпизоды комедийного сериала «Keeping Up Appearances».

В 1990-х годах в городе появился фолк и хип-хоп дуэт «Nizlopi».

Футбольный клуб «Лемингтон Ф. К.» основан в 1891 году. С 2008 года выступает в Премьер дивизионе Южной Футбольной лиги, седьмом по уровню в системе футбольных лиг Англии.

Известные жители 
 Карла Браун — фотомодель и звезда пин-апа.
 Николас Бол — актёр.
 Леон Виталий — актёр, исполнитель роли лорда Булингдона в фильме «Барри Линдон» (1975).
 Роберто Ди Маттео — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Николас Дингли «Раззл» — музыкант, барабанщик рок-группы «Hanoi Rocks».
 Ричард Жаке — композитор.
 Алистер Кроули — оккультист-каббалист, чёрный маг и сатанист XIX—XX века, основатель учения телемы, автор множества оккультных произведений, в том числе «Книги закона», главного священного текста телемы. Таролог, автор колоды «Таро Тота».
 Джимеоин Маккеоун — комик.
 Наполеон III — первый президент Французской республики с 1848 по 1852 год, император французов с 1852 по 1870 год. Жил в городе в 1830-х годах.
 Литтон Стрейчи — писатель, биограф и литературный критик.
 Генри Тенди — военный, кавалер «Креста Виктории» (1918).
 Ренди Турпин — профессиональный боксёр, чемпион в среднем и полутяжёлом весе на соревнованиях «British Boxing Board of Control» (1950-е). Носил прозвище «The Leamington Licker».
 Бернард Спилсбери — патологоанатом, криминалист, консультант в подготовке военной операции «Mincemeat».
 Фрэнк Уиттл — инженер-конструктор, изобретатель турбореактивного авиационного двигателя.
 Бен Фостер — профессиональный футболист.
 Тэрри Фрост — художник, профессор изящных искусств Университета Рединга.
 Аман Хайер — музыкант, певец.
 Дэвид Хобс — автогонщик, комментатор, пилот Формулы-1 в 1967, 1968, 1971 и 1974 годах.
 Кристиан Хорнер — руководитель команды Формулы-1 «Red Bull Racing».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского совета
 Официальный сайт районного совета

Города Англии
Курорты Англии
Уорикшир